Пётр Капра́лов:
 Капралов, Пётр Андреевич (1910—1984) — Герой Советского Союза.
 Капралов, Пётр Михайлович (1906—1964) — министр государственной безопасности Литовской ССР, генерал-майор.